Novi Grad puede referirse a:

 Novi Grad, municipio de la República Srpska, en Bosnia y Herzegovina.
 Novi Grad, municipio de la Federación de Bosnia y Herzegovina, en Bosnia y Herzegovina.
 Novi Grad, localidad de Croacia en el municipio de Oprisavci, condado de Brod-Posavina.